Mures hace referencia a varios artículos:

Lugares en España
Mures, entidad local autónoma de Alcalá la Real, en la provincia de Jaén;
Mures, localidad del municipio de Piloña, en el principado de Asturias.
Mures, antiguo nombre de Villamanrique de la Condesa, en la provincia de Sevilla;